Сан Хуан Баутиста Гелаче има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Гелаче (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Гелаче (Сан Хуан Баутиста Гелаче, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику